Исак-Ю — название рек:

Россия 
 Исак-Ю (приток Адзьвы) — река.
 Исак-Ю (приток без названия №7128) — река.